DKP peut signifier : 

 DKP, une ancienne émission de radio de RMC Info, actuellement Radio Monte-Carlo ;
 Deutsche Kommunistische Partei (en français, Parti communiste allemand), un parti politique allemand fondé en 1968 ;
 Danmarks Kommunistiske Parti (en français, Parti communiste danois), un parti politique danois ;
 Dragon kill points, des points intervenant dans un système de répartition d'objets dans des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs.